Werner Karl Heisenberg – fisico tedesco, scopritore del principio di indeterminazione e della rappresentazione di Heisenberg
 Benjamin Heisenberg – regista tedesco
 Heisenberg – frazione di Aalen (Germania)
 Heisenberg – alter ego di Walter White, personaggio di Breaking Bad
 13149 Heisenberg – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Eisenberg